Sociologia:
 Valencià, individu pertanyent al País Valencià, vegeu valencians.
 Valencià, individu pertanyent a la ciutat de València, vegeu València.
 Gastronomia: 
 Valencià, postre refrescant fet de gelat, vegeu Valencià (postres).